Die Fotbollsallsvenskan 1948/49 war die 25. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 8. August 1948 und endete am 6. Juni 1949.

Vorjahresvizemeister Malmö FF wurde schwedischer Meister und beendete damit die Serie von IFK Norrköping, dem in den Jahren zuvor vier Meistertitel in Folge gelungen waren. Am anderen Ende der Tabelle mussten die beiden Aufsteiger Örebro SK und Landskrona BoIS direkt den Gang zurück in die Zweitklassigkeit antreten.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Carl-Johan Franck von Vizemeister Helsingborgs IF wurde mit 19 Saisontoren Torschützenkönig der Allsvenskan.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1948
Fußballsaison 1948/49